Pseudodinia är ett släkte av tvåvingar. Pseudodinia ingår i familjen markflugor, ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Markflugor
Pseudodinia